Por Baring pode estar à procura de:
Baring (Missouri)
Baring (Washington)
Barings Bank

Desambiguação